Cruztón bezeichnet:

 Cruztón (Chalchihuitán), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cruztón (Chamula), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cruztón (Chenalhó), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cruztón (Oxchuc), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cruztón (San Juan Cancuc), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cruztón (Venustiano Carranza), Ort in Chiapas, Mexiko